DNMBP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 10-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 577 амінокислот, а молекулярна маса — 177 347.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних контактах, апараті гольджі, синапсах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки